Mateu Fletxa ist der Name folgender Personen:

 Mateu Fletxa el Vell (der Ältere; 1481–1553), katalanischer Komponist
 Mateu Fletxa el Jove (der Jüngere; 1530–1604), katalanischer Komponist